Ebine Yamaji, mangaka ;
 Fumiko Yamaji (1912-2004), actrice japonaise ;
 Noriko Yamaji (1970-), joueuse de softball japonaise ;
 Osamu Yamaji (1929-), footballeur japonais ;
 Yukio Yamaji (1983-2009), criminel japonais.